Liga dos Neutros ou Liga da Neutralidade Armada pode referir-se a:
 Primeira Liga da Neutralidade Armada (1780-1783) — coligação de Estados marítimos, liderados pela Rússia de Catarina II, que durante a Guerra da Independência Americana teve por objectivo proteger com as respectivas marinhas de guerra o comércio marítimo dos países neutros;
 Segunda Liga da Neutralidade Armada (1800-1801) — coligação de diversos Estados marítimos norte-europeus, liderados pela Rússia de Paulo I, que se uniram para defender a liberdade de comércio durante a Guerra da Segunda Coligação.

Desambiguação